Otto von Geldern ist der Name folgender Personen:
 Otto I. von Geldern (um 1194–1215), Bischof von Utrecht
 Otto I. (Geldern) (um 1150–1207), Graf von Geldern und Zutphen
 Otto II. (Geldern) (um 1215–1271), Graf von Geldern